AMOS:
 AMOS — финско-шведская двуствольная 120-мм гладкоствольная самозарядная казённозарядная миномётная башня.
 AMOS — язык программирования для компьютеров Amiga, диалект языка Бейсик.
 Alpha Micro Operating System — операционная система для компьютеров, производившихся фирмой .

См. также 
 «Амос» (AMOS, сокр. от  — «африканско-средиземноморская орбитальная система») — серия израильских спутников связи.
  (стр. значений)